

Film
A Man of the People – film del 1913 diretto da Al Christie

Letteratura
 Un uomo del popolo (A Man of the People) – romanzo di Chinua Achebe del 1966
 Un uomo del popolo (A Man of the People) – novella della raccolta Il giorno del perdono di Ursula K. Le Guin del 1995

Pagine correlate 
 Man of the People